Калера () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Калера — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.
 Калера-де-Леон — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Калера-де-Танго — город в Чили, административный центр одноимённой коммуны.
 Калера-и-Чосас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

См. также 
 Ла-Калера — южноамериканский топоним.
 «Унион Ла-Калера» — чилийский футбольный клуб из города Ла-Калера.